Lucienne Clerbois est née le  et morte le .

Marcel Clerbois est né le  et mort le .

En 1923, les époux Clerbois rachètent l'Institution Archimbaud qui est un internat pour garçon à Rosny-sous-Bois. Son nom devient l'institution Clerbois. Les époux y accueillent des Pupilles de la nation. C'est un titre décerné par l’État français lorsque des enfants âgés de moins de  perdent un parent au moment d'une guerre ou d'un attentat.

En 1939, les époux rouvrent l'institution après la démobilisation de Marcel Clerbois dans l'armée. Ils vont y habiter avec leur fils Michel alors âgé de . En 1942, Marcel travaille avec le docteur Schmierer, un médecin juif qui après la grande Rafle de juillet 1942 lui demande de cacher des enfants juifs. Celui-ci accepte sans hésiter puis Lucienne se joint à lui.

Les enfants juifs cachés à l'Institution Clerbois étaient protégés et avaient à leur disposition des faux papiers qui leur étaient fournis quand ils en avaient besoin lors de contrôle. Ils sont reconnus comme Juste parmi les Nations en 1983 pour leur action héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les enfants juifs cachés ont été sauvés par Lucienne et Marcel Clerbois. Yad Vashem a décerné à Lucienne et Marcel Clerbois le titre de juste le 11 mai 2005.C'est un titre qui est décerné aux personnes ayant aidé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pension Clerbois 
La pension Clerbois est située à Rosny-sous-Bois 143, rue Général-Leclerc. En 1923, l’institution Archimbaud, un internat pour garçon est racheté par les époux Clerbois. Cela devient l’Institution Clerbois.

En 1939, Marcel Clerbois est appelé par l’armée et après sa démobilisation, le couple rouvre l’institution. Ils vont y cacher plusieurs enfants juifs dont David Coronel, Yves Gordon, Jacques Rozenfarb, Henri Berman et emploient des adultes juifs dans le personnel. En 1963, la pension est convertie en centre de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mais, une plaque commémorative rappelle toujours ce lieu.

Contexte historique 
En 1933, Adolf Hitler instaure le régime nazi en Allemagne. Une guerre éclate le . C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Suite à la débâcle, la France est coupée en deux. Le Nord est occupé militairement par l'Allemagne nazie, le sud reste libre. La pension se situe donc la zone occupée. Cette zone se voit imposer des restrictions militaires et politiques.

Notes et références 

-http://www.ajpn.org/juste-Lucienne-Clerbois-656.html

-https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/rosny-sous-bois-93110/le-courage-des-epoux-clerbois-enfin-honore-16-06-2011-1495442.php

-https://www.gpmetropole-infos.fr/rosny-sous-bois/

-https://yadvashem-france.org/dossier/nom/10481/

-https://yadvashem-france.org/documents-et-rapports/282/

-http://194.167.43.85/guardian.html?DENIEDURL==https%3a%2+%2fhi%2din%2efacebook%2ecom::IP==172.16.203.8::USER==-::FILTERGROUP==politiquedefaut::CATEGORIES==::REASON==Blocked%20HTTPS%20site%3a%20facebook%2ecom